Будини (геологія)
 Будини (народ)